Бруселас има више значења:

 Бруселас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бруселас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику